Teatre del Prado Catalán del Passeig de Gràcia amb cantonada el carrer de Casp
 Teatre del Prado Catalán de la Plaça de Lesseps